The Inpatient () — игра в жанре хоррор, разработанная компанией Supermassive Games издана Sony Interactive Entertainment, выпущена для PlayStation 4 и виртуальной реальности PlayStation VR.

Игра является приквелом к Until Dawn. Но в отличие от неё игра от первого лица.

Геймплей 
Игра в жанре хоррор, выживание от первого лица. Действия игры происходят в санатории «Блэквуд», игрок управляет пациентом страдающим амнезией, его задача вспомнить все. С гарнитурой VR можно видеть тело персонажа кроме головы. В игре присутствуют враждебные NPC. Концовка игры зависит от действий принятых самим игроком.

Разработка 
Для игры разработчик использовал движок Unreal Engine 4. Выпущена в качестве приквела к игре 2015 Until Dawn, события происходят в санатории «Блэквуд» за 60 лет до событий в Until Dawn. Supermassive Games использовали в игре элементы психологического ужаса чтобы вовлечь игроков в сюжет, также в игре присутствует рендеринг трёхмерного стереозвука для дополнительных визуальных эффектов.

Релиз 
Игры была анонсирована на Electronic Entertainment Expo 2017, где было объявлено об эксклюзивом выпуске на PlayStation 4 с гарнитурой VR PlayStation VR 21 ноября 2017 в Северной Америке и 22 ноября 2017 в Европе. Однако выпуск был отложен до 23 января 2018 в Северной Америке и 24 января 2018 в Европе.

Отзывы и рецензии 

The Inpatient получил смешанные и средние оценки 59/100 на Metacritic основываясь на 55 отзывах.

Игра была номинирована в категории «Звуковой дизайн» 2018 года по версии журнала Develop, за «Лучший звуковой дизайн» и «Визуальный дизайн» на премии  2018 года и за «Дизайн управления». «Направление в виртуальной реальности» и «Микширование звука в виртуальной реальности» в .

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2018 года
Survival horror
Игры только для PlayStation 4
Игры для PlayStation VR
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Приквелы компьютерных игр
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры, разработанные Supermassive Games
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment